Leopoldo de Habsburgo o Leopoldo de Austria puede referirse a:

Duques de Austria de la Casa de Babenberg
Duques de Austria hasta el siglo XII no pertenecen a la Casa de Habsburgo ni llevan ese apellido:

 Leopoldo I de Austria (Babenberg) (-994)
 Leopoldo IV de Austria (Babenberg) (1108-1141)
 Leopoldo V "el Virtuoso" (1157–1194)

Personajes de la Casa de Habsburgo
De la Casa de Habsburgo o Austria, llevan distintas numeraciones, correspondientes al archiducado de Austria o al Sacro Imperio Germánico:

 Leopoldo IV de Austria (1371-1411).
 Leopoldo de Austria (rector de Salamanca y obispo de Córdoba) (ca. 1515–1557)
 Leopoldo V de Habsburgo (1586–1632), archiduque de Austria y conde de Tirol.
 Leopoldo Guillermo de Habsburgo (1614-1662), archiduque de Austria y gobernador de los Países Bajos.
 Leopoldo I de Habsburgo (1640-1705), emperador del Sacro Imperio, archiduque de Austria, rey de Hungría y de Bohemia.
 Leopoldo II de Habsburgo (1747-1792), emperador del Sacro Imperio, archiduque de Austria, rey de Hungría y de Bohemia.
 Leopoldo II de Habsburgo-Lorena (1797-1870), último gran duque de Toscana, archiduque de Austria, príncipe real de Hungría y de Bohemia.
 Leopoldo Francisco de Austria-Toscana o de Habsburgo-Lorena (1942 - ), aristócrata actual.

Páginas de desambiguación
 Leopoldo I 
 Leopoldo II
 Leopoldo III
 Leopoldo IV
 Leopoldo V